

Letteratura 
 Il luogo del cuore (Where We Belong) – romanzo di Emily Giffin del 2012

Musica 
 Where We Belong – secondo singolo estratto dall'album The Betrayed dei Lostprophets
 Where We Belong – album dei Boyzone del 1998
 Where We Belong – singolo di Dotan del 2011
 Where We Belong – EP degli Hot Water Music